Iordania este împărțită administrativ în 12 guvernorate (muhafazah).

Împărțire

Referințe